Pirić ist der Familienname folgender Personen:
 Aljoša Pirić (* 1977), bosnischer Tennisspieler
 Denijal Pirić (* 1946), jugoslawischer Fußballspieler
 Ibrahim Pirić-Pjanić (1896–1977), bosnischer Militär
 Ivica Pirić (* 1977), kroatischer Fußballspieler